El término Sharp puede hacer referencia a:

 Sharp: empresa del campo de la electrónica.
 Siglas de Skinheads Against Racial Prejudice.
 Lenguaje de programación C Sharp o C#
 Lenguaje de programación F Sharp o F#
 Lenguaje de programación J Sharp o J#
 Lenguaje de programación P Sharp o P#

Personajes 
 Bartolomé Sharp , pirata y corsario inglés.
 Jorge Sharp, político chileno.
 Ryan Sharp, piloto de automovilismo.

Botánicos 
 Sharp - Aaron John Sharp 1904-1997. 
 C.Sharp - Cathy Sharp fl. 2000 
 S.S.Sharp - Seymour Sereno Sharp 1893- 
 W.M.Sharp - Ward McClintic Sharp 1904-1985